

Саут-Форк — місто, штат Колорадо
 Саут-Форк — місто, штат Пенсільванія
 Саут-Форк — місто, штат Вісконсин
 Саут-Форк — переписна місцевість, штат Міссурі